Чемпионат Европы по кёрлингу 1985 года состоялся в городе Гриндельвальд (Швейцария) с 10 по 14 декабря как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 14 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная ФРГ, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Норвегии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняла сборная Норвегии.

Мужчины

Квалификационный этап 
На этом этапе команды разыгрывали в нескольких фазах право на выход в плей-офф за розыгрыш 1—4 места.

Фаза 1 
В 1-й фазе 14 команд разыгрывали в нескольких "отборах" () 8 мест для участия во 2-й фазе. 6 команд, не вышедших во 2-ю фазу, в дальнейшем разыгрывали между собой места с 9-го по 14-е.

Отбор 1 
В 1-м отборе 14 команд в 3-х раундах (сборные Швейцарии и Шотландии как две лучшие по результатам предыдущего чемпионата Европы проходили сразу во 2-й раунд) играли между собой за выход во 2-й отбор; две лучшие в этом отборе сборные проходили во 2-ю фазу.

По итогам 1-го отбора во 2-ю фазу прошли сборные Германии и Шотландии.

Отбор 2 
Во 2-м отборе 12 оставшихся команд в 3-х раундах (в 1-м раунде участвовали только сборные Уэльса, Люксембурга, Англии и Франции) играли между собой за выход в 3-й отбор; 3 лучшие в этом отборе сборные проходили во 2-ю фазу.

Раунд 1
(раунды 2 и 3 показаны на схеме как "1/8 финала" и "Четвертьфиналы")
 6 : 8 
 2 : 12 

По итогам 2-го отбора во 2-ю фазу прошли сборные Норвегии, Нидерландов и Швейцарии.

Отбор 3 
Во 3-м отборе 9 оставшихся команд в 2-х раундах (в 1-м раунде не участвовали сборные Италии, Финляндии и Дании) играли между собой за выход во 2-ю фазу, куда проходили 3 лучшие сборные.

(раунды 1 и 2 показаны на схеме как "1/8 финала" и "Четвертьфиналы")

По итогам 3-го отбора во 2-ю фазу прошли сборные Швеции, Англии и Дании.

Фаза 2 
Во 2-й фазе 8 команд разыгрывали в двух "отборах" () 4 места для участия в плей-офф за 1—4 места. 4 команды, занявшие места ниже 4-го, в дальнейшем разыгрывали между собой места с 5-го по 8-е.

Отбор 1 
В 1-м отборе две лучшие команды выходили в плей-офф, 6 оставшихся выходили во 2-й отбор.
(раунды 1 и 2 показаны на схеме как «Четвертьфиналы» и «Полуфиналы»)

В результате 1-го отбора в плей-офф вышли команды Норвегии и Дании.

Отбор 2 
Во 2-м отборе две лучшие команды выходили в плей-офф, 4 оставшихся выходили в розыгрыш мест с 5-го по 8-е.
(раунды 1 и 2 показаны на схеме как «Четвертьфиналы» и «Полуфиналы»)

В результате 2-го отбора в плей-офф вышли команды Швеции и Германии.

Фаза 3 
6 команд, не попавших во 2-ю фазу, разыграли между собой (в два «отбора») места с 11-го по 14-е. 4 команды, не попавшие в плей-офф за 1-4 место, разыграли между собой места с 5-го по 8-е.

Отбор 1 (розыгрыш 9—10 места) 
В 1-м отборе 6 команд разыграли 9-10 места, оставшиеся 4 вышли в розыгрыш 11-14 мест.

В результате розыгрыша команда Финляндии заняла общее 9-е место, команда Австрии — общее 10-е.

Отбор 2 (розыгрыш 11—14 мест) 

В результате отбора сборная Франции заняла общее 11-е место, сборная Италии 12-е, сборная Уэльса 13-е, сборная Люксембурга 14-е.

Розыгрыш 5—8 места 

В результате отбора сборная Швейцарии заняла общее 5-е место, сборная Шотландии 6-е, сборная Англии 7-е, сборная Нидерландов 8-е.

Плей-офф за 1—4 место

Итоговая классификация

Женщины

Квалификационный этап 
На этом этапе команды разыгрывали в нескольких фазах право на выход в плей-офф за розыгрыш 1—4 места.

Фаза 1 
В 1-й фазе 14 команд разыгрывали в нескольких «отборах» () 8 мест для участия во 2-й фазе. 6 команд, не вышедших во 2-ю фазу, в дальнейшем разыгрывали между собой места с 9-го по 14-е.

Отбор 1 
В 1-м отборе 14 команд в 3-х раундах (сборные Германии и Швеции как две лучшие по результатам предыдущего чемпионата Европы проходили сразу во 2-й раунд) играли между собой за выход во 2-й отбор; две лучшие в этом отборе сборные проходили во 2-ю фазу.

По итогам 1-го отбора во 2-ю фазу прошли сборные Германии и Швеции.

Отбор 2 
Во 2-м отборе 12 оставшихся команд в 3-х раундах (в 1-м раунде участвовали только сборные Италии, Нидерландов, Финляндии и Франции) играли между собой за выход в 3-й отбор; 3 лучшие в этом отборе сборные проходили во 2-ю фазу.

Раунд 1
(раунды 2 и 3 показаны на схеме как "1/8 финала" и "Четвертьфиналы")
 9 : 3 
 3 : 7 

По итогам 2-го отбора во 2-ю фазу прошли сборные Италии, Дании и Норвегии.

Отбор 3 
Во 3-м отборе 9 оставшихся команд в 2-х раундах (в 1-м раунде не участвовали сборные Шотландии, Австрии и Швейцарии) играли между собой за выход во 2-ю фазу, куда проходили 3 лучшие сборные.

(раунды 1 и 2 показаны на схеме как "1/8 финала" и "Четвертьфиналы")

По итогам 3-го отбора во 2-ю фазу прошли сборные Шотландии, Австрии и Швейцарии.

Фаза 2 
Во 2-й фазе 8 команд разыгрывали в двух «отборах» () 4 места для участия в плей-офф за 1—4 места. 4 команды, занявшие места ниже 4-го, в дальнейшем разыгрывали между собой места с 5-го по 8-е.

Отбор 1 
В 1-м отборе две лучшие команды выходили в плей-офф, 6 оставшихся выходили во 2-й отбор.
(раунды 1 и 2 показаны на схеме как «Четвертьфиналы» и «Полуфиналы»)

В результате 1-го отбора в плей-офф вышли команды Шотландии и Дании.

Отбор 2 
Во 2-м отборе две лучшие команды выходили в плей-офф, 4 оставшихся выходили в розыгрыш мест с 5-го по 8-е.
(раунды 1 и 2 показаны на схеме как «Четвертьфиналы» и «Полуфиналы»)

В результате 2-го отбора в плей-офф вышли команды Швейцарии и Норвегии.

Фаза 3 
6 команд, не попавших во 2-ю фазу, разыграли между собой (в два «отбора») места с 11-го по 14-е. 4 команды, не попавшие в плей-офф за 1-4 место, разыграли между собой места с 5-го по 8-е.

Отбор 1 (розыгрыш 9—10 места) 
В 1-м отборе 6 команд разыграли 9—10 места, оставшиеся 4 вышли в розыгрыш мест с 11-го по 14-е.

В результате розыгрыша команда Финляндии заняла общее 9-е место, команда Франции — общее 10-е.

Отбор 2 (розыгрыш 11—14 мест) 

В результате отбора сборная Нидерландов заняла общее 11-е место, сборная Люксембурга 12-е, сборная Англии 13-е, сборная Уэльса 14-е.

Розыгрыш 5—8 места 

В результате отбора сборная Швеции заняла общее 5-е место, сборная Германии 6-е, сборная Австрии 7-е, сборная Италии 8-е.

Плей-офф за 1—4 место

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

1985
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1985 году
Декабрь 1985 года
Международные спортивные соревнования в Гриндельвальде
Чемпионаты Европы в 1985 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии